Pax Romana – okres w historii Rzymu
 Pax Romana – międzynarodowa organizacja katolicka
 Pax Romana – gra komputerowa
 Pax Romana – fiński zespół rockowy